Али паша може да се отнася за:

 Али паша, велик везир по времето на Мурад I;
 Али паша, гросадмирал на османската флота в периода 1569 - 1571;
 Али паша, гросадмирал командвал османската флота в битката за Тунис;
 Али паша Янински, е османски албански военен и политически деец от албански произход, управлявал независимо от централната власт в Епир;
 Мехмед Емин Али паша, османски държавник и велик везир от 19 век;
 Али паша Гусински, османски военначалник от албански произход;
 Мохамед Али паша, османски управител и основател на съвременен Египет;
 Али паша джамия, джамия в Охрид;
 Али паша джамия, джамия в Октиси.

Вижте също 
 Мохамед Али паша